Мальтийская Премьер-лига 2001/2002 () — 87-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 18 августа 2001 года и закончился 5 мая 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

2001/2002
Мальта
Мальта
2001 год на Мальте
2002 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002